Le terme d'état de siège peut désigner plusieurs choses.

Droit 
 L'état de siège est une notion de droit constitutionnel.

Ce concept connaît des déclinaisons nationales :
 État de siège (France).

Histoire 
On désigne sous ce nom une période d'histoire nationale :
 État de siège en Pologne (1981-1983)

Œuvres 
Cette expression a été reprise dans le titre de plusieurs œuvres :
 L'État de siège, pièce de théâtre d'Albert Camus (1948) ;
 État de siège, film français de Costa-Gavras (1972) ;
 État de siège, film américain (1994) ;
 État de siège, recueil de poèmes de Mahmoud Darwich (2002) ;
 Worms Forts : État de siège, jeu vidéo ;
 État de siège, un épisode de la série télévisée Highlander.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre